Вега-де-Пас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 87,6 км². Население — 860 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vega de Pas

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии